Болтін Микола Петрович — лідер дворянства Нижегородської губернії.
 Болтін Іван Микитович (*12 січня 1735 — †17 жовтня 1792) — російський дворянський історик.
 Болтін Олександр Арсентійович (13 серпня 1832, Псковська губернія — 22 квітень 1901, Одеса, Херсонська губернія) — російський мореплавець, командир пароплаво-корвета.